Mooskopf heißen:

 Mooskopf (Kaunertal) (), ein Berg im Kaunergrat, Ötztaler Alpen
 Mooskopf (Radstädter Tauern) (), ein Berg und das Schigebiet Flachauwinkl–Kleinarl
 ein Berg () im Schwarzwald, siehe Moos (Berg)